Жадово — название населённых пунктов:

Россия 
 Жадово — деревня в Любытинском районе Новгородской области.

Украина 
 Жадово — село в Семёновском районе Черниговской области.